Cratyle est un philosophe grec du 
 Cratyle est un dialogue de Platon.